La Coupe d'Ukraine de football 1994-1995 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Chakhtar Donetsk contre le Dnipro Dnipropetrovsk.

Huitièmes de finale 
Les matchs aller sont joués le  tandis que les matchs retour sont joués le . La seule exception est la confrontation entre le Dynamo Kiev et le Torpedo Zaporijia qui se dispute le  et le .

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués le  tandis que les matchs retour sont joués le .

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le  tandis que les matchs retour sont joués le .

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1994-1995 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1994-1995 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1994-1995 sur le site de la RSSSF.

1994-1995
Ukraine
Sport en Ukraine en 1994
Sport en Ukraine en 1995